Сезон 1965/66 стал для «Манчестер Юнайтед» 64-м сезоном в Футбольной лиге и 21-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» сыграл в Первом дивизионе в ранге действующего чемпиона, однако смог занять лишь 4-е место. В Кубке Англии команда добралась до полуфинала,  в котором уступила с минимальным счётом будущему обладателю трофея «Эвертону».

В Кубке европейских чемпионов «Юнайтед» дошёл до полуфинала, в котором уступил белградскому «Партизану», чемпиону Югославии.

Несмотря на то, что в атаке «Юнайтед» блистала знаменитая «троица» Бест—Лоу—Чарльтон, лучшим бомбардиром команды стал Дэвид Херд, забивший 33 мяча во всех турнирах (из них 24 в чемпионате).

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок европейских чемпионов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1965/66 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1965/1966
Манчестер Юнайтед